Линейка — многозначный термин. Может означать:
 Линейка — измерительный инструмент.
 Линейка — старинный конный пассажирский экипаж.
 Линейка — село в Нижегородской области.
 «Линейка» () — американский криминальный триллер режиссёра Дона Сигела, вышедший на экраны в 1958 году. 
 Продуктовая линейка — структурированный ассортимент товаров компании на профильном рынке.
 "линейка" — жаргонное название MMORPG Lineage 2

Примечания